Даніела Гантухова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.  

Ана Іванович виграла титул, перемігши у фіналі Віру Звонарьову з рахунком 6–2, 6–1. Це була її третя перемога за рік, перша після виграшу Відкритого чемпіонату Франції і остання перед виграшем цього самого турніру два роки по тому.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Ана Іванович
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Агнешка Радванська
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=5
| RD1-seed3=6
| RD1-team3=  Маріон Бартолі
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=  Віра Звонарьова
| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=6| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Ана Іванович| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=  Віра Звонарьова
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Чвертьфінали
| RD4 = півфінал
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= М Бартолі| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=7| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Суґіяма
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=68
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Т Пашек
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= П Квітова| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Бондаренко| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К Макарова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= А Корне| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ц Чжен
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= О Савчук
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Кириленко| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7'''
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Generali Ladies Linz